Джаггер — многозначный термин.

Английская фамилия 
Джаггер (,  — стопка, мерный стаканчик) — английская фамилия.

Носители 
 Джаггер — герой книги «Джаггер, Джаггер!»
 Джаггер, Бьянка (род. 1945) — никарагуанская и британская правозащитница, адвокат, бывшая актриса, бывшая жена рок-музыканта Мика Джаггера.
 Джаггер, Джейд (род. 1971) — британский ювелир и фотомодель.
 Джаггер, Джорджия Мэй (род. 1992) — англо-американская фэшн-модель, дочь Мика Джаггера и Джерри Холл.
 Джаггер, Дин (1903—1991) — американский актёр.
 Джаггер, Мик (род. 1943) — британский музыкант.

Прочее 
 Джаггер () — неофициальный вид спорта, вдохновлённый фильмом Кровь героев (The Salute of the Jugger).
 Джаггер/Ричардс — авторский дуэт Мика Джаггера и Кита Ричардса.
 Йосси и Джаггер — драма режиссёра Эйтана Фокса, основанная на реальных событиях